

История 
 1976 год — Шелаевская средняя общеобразовательная школа — комплекс Валуйского района Белгородской области.
 80-90 годы XX столетия — школа — экспериментальная площадка и член научно-педагогического практического объединения «белогорье» НИИ общих проблем воспитания Академии Педагогических наук СССР (Отрабатывался вариант учебно-воспитательного комплекса (УВК) на селе как одна из лучших и оптимальных моделей образовательного учреждений в сельской местности).
 1997 год — постановлением Главы администрации города Валуйки и Валуйского района № 960 открыт «Шелаевский сельский опытно-экспериментальный Центр образования и культуры» во главе с Шелаевской средней школой.
 2006 год — Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области.

Церковно-приходская школа 
Церковно-приходская школа в селе Шелаево была основана в конце XIX века. Здание церковно-приходской школы в селе сохранилось до настоящего времени. Это нынешнее здание рядом с ДК. Построено оно добротно, из рубленых брёвен, обмазано глиной. Состояла школа из пяти классных комнат (одна из них именовалась залой, где проходили праздники, хоровое пение), а также канцелярии. Один класс отводился под жильё для учителей (при необходимости). В школе были высокие потолки, светлые окна. Оборудование в церковно-приходской школе было нехитрым: доска и мел у учителя, грифельные доски у учеников, чтобы писать, а затем стирать написанное после проверки. Учебный год длился с Покрова (14 октября) до Егория (6 мая), так как дети много помогали дома по хозяйству. На каникулы отводилось время Святок и три дня Пасхи.

В церковной школе главным уроком был закон Божий, который проводил священнослужитель Шелаевской (Богородицкой) церкви.
В дореволюционный период в церковно-приходской школе работали две дочери батюшки: Любовь Ивановна и Мария Ивановна Красовские. Это были высокообразованные и интеллигентные педагоги.

Земская школа в селе 
В 1912 в российском селе Шелаево Валуйского уезда, Воронежской губернии, земство открывает школу для детей шелаевских крестьян. Судя по тому, что это уже была вторая школа (первая — церковно-приходская), тяга к знаниям у наших предков была большая. Появление светской школы на селе давало возможность выбора крестьянам посещать любую из них. Здесь было 4 класса.

В земской школе велись такие предметы: грамматика, чтение, арифметика, чистописание, закон Божий, пение.

Каждый ученик имел грифельную доску и грифель. Всё выполнялось на таких досках. Домашних заданий почти не было. Дисциплина держалась на мерах наказания: на колени, без обеда, щелчки.

Ликбез в селе Шелаево 
В первые годы советской власти открывались школы на селе для взрослых — ликбезы. Борьба с неграмотностью стала поистине массовым явлением в 20—30 годы. Местом таких школ были просторные, по тем временам, избы односельчан.

Учителями ликбезов становились выпускники церковно-приходской школы с. Шелаево. Одним из таких учителей был Зубцов Нестор Дмитриевич, который обучал 26 неграмотных односельчан. Он состоял на учёте в районо. Получал учительский паёк: 1 килограмм 200 граммов сахара и 60 копеек на иждивенца заработную плату. Нестор Дмитриевич долгое время был заведующим избой-читальней (библиотекой).

Бывшая ученица церковно-приходской школы Чурносова Анастасия Кирилловна зарекомендовала себя очень грамотной и была приглашена секретарём в райвоенкомат.

Семилетка 
В 1937 году школа была преобразована в семилетнюю. В первом выпуске седьмого класса, который состоялся перед войной, было всего 24 человека.

С каждым годом росло количество учащихся в школе. В начале 50-х уже два здания не вмещали всех желающих. Так появилась ещё одна школа.

Школа в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 
Немного сведений осталось о том, как жила наша школа в годы войны. Многие выпускники школы ушли защищать Родину. Ушли на фронт и учителя. Во время немецкой оккупации, с 5 июля 1942 года по 19 января 1943 года, школа была закрыта. Потом её работа возобновилась.

После войны в школу приехали новые учителя: географ Конорева Анна Савельевна, директор Демидов Павел Никитович, Лидия Константиновна Демидова, Софья Афанасьевна Ерёменко, Зажарский Василий Фёдорович. Жизнь школы была тяжёлой. Не хватало учебников для учащихся: на 8—10 человек приходилось по одному учебнику. Тетрадей было мало, писали на листочках карандашами. Учителям приходилось линовать бумагу для 1 класса. Готовых наглядных пособий не было. Их делали из глины и палочек. Мебели не хватало. Дети сидели по 3—4 человека. В холодное время года на уроках не раздевались, так как было очень холодно: на стенах иногда даже выступал иней. Техническим работникам приходилось отапливать школу ветками акаций. И детям, и взрослым жилось очень трудно, но занятия в школе не прекращались. Голодающим семьям, в которых были дети-школьники, школа помогала картошкой, кукурузой, сахарной свёклой, собранной со школьного участка. Продавали и фрукты со школьного сада, а деньги использовали на помощь нуждающимся и ремонт школы.

От семилетки к средней школе 
Менялись времена, менялась школа. В 1956 году Шелаевская школа была реорганизована в Шелаевскую среднюю общеобразовательную политехническую с производственным обучением школу. Её директором был назначен Попов Василий Андреевич. В честь этого был заложен Парк памяти. Первый выпуск в 1958 году был настоящим праздником села. 25 выпускников, а среди них три медалиста: Рябинин Юрий Панфилович, Пышьева Зоя Николаевна, Тарасенко Геннадий Петрович.

В это время было построено ещё одно здание школы. Таким образом, школа располагалась в четырёх зданиях.

В конце 50-х годов из бывшего поповского дома построили здание мастерских для уроков труда и спортзал.

В новую школу с новыми идеями 
1972 год стал особенным годом для Шелаевской школы: 2 декабря строители сдали новое двухэтажное здание. Такой щедрый подарок получили школьники от родного колхоза «Красный путиловец».

А возглавлял тогда колхоз председатель Булыгин Виктор Васильевич, человек, который за свой самоотверженный труд получил почётное звание Отличника народного просвещения СССР, награждён орденом Ленина.

Под крышей нового здания рождались новые идеи. Одни из первых в области учителя Шелаевской школы осуществили переход на кабинетную систему обучения, суть которой — оптимальная возможность учить и учиться в условиях кабинета-лаборатории. Первыми начали функционировать кабинеты истории, физики, химии, биологии, математики, русского языка и литературы. Кабинет истории (его создатель Подерягин В. С.) стал лучшим в области.

Школа превратилась в Центр воспитательной работы на селе и, как результат её плодотворной работы, стала участником ВДНХ в Москве.

Новая школа стала инициатором ещё одной идеи: «Живёшь в родном краю — знай его историю». Учащиеся школы под руководством учителя истории Подерягина Василия Савельевича создали краеведческий музей, который получил звание «Народный музей».

Шелаевская средняя школа — учебно-воспитательный комплекс на селе 
В 1976 году Шелаевская школа получила новый статус — УВК. И, как всегда, учебно-воспитательный комплекс Шелаевской средней школы был одним из первых в Валуйском районе. Изучив опыт Яснозоренской и Бессоновской школ Белгородского района, педколлектив школы разработал план действия и программу развития на базе школы учебно-воспитательного комплекса подобного типа. К имеющимся в школе различным кружкам и секциям добавились филиалы музыкальной и спортивной школ, что создавало определённые условия для развития музыкальных способностей учащихся и спорта в школе. Результаты не пришлось долго ждать: участники художественной самодеятельности Шелаевской школы занимали первые места в районе, вокально-инструментальный ансамбль и духовой оркестр, которыми руководил Подерягин Николай Фёдорович, занимали призовые места в области. Выпускники филиала музыкальной школы без труда поступали в Белгородское музыкальное училище. Среди таких выпускников были Ерохин Николай Михайлович, возглавлявший в своё время отдел культуры района, Кубаев Александр Михайлович, руководивший детским духовым коллективом на Украине.

Спортивные достижения шелаевских школьников были подняты на ещё более высокую ступень. Теперь лучшими в районе стали не только футболисты и лаптисты, но и баскетболисты.

Развитие УВК привело к появлению в школе новых филиалов: Станции детского и юношеского туризма, Станции юных техников, Станции юннатов, школы искусств.

Школьная производственная бригада — новое веяние в школе 
Вторая половина 50-х- годов ушедшего столетия. По всей великой стране развернулось движение по созданию ученических производственных бригад. Созданные на Ставрополье, они нашли широкую поддержку в Министерстве народного образования СССР: повсеместно в сельских школах создавались такие бригады, а в малочисленных школах — ученические производственные звенья.

В 1956 году шелаевцы сказали «да» и этому новшеству. По-разному складывалась судьба бригады. Одно остаётся пока неизменным: более полувека она находится в состоянии трудовой полезной деятельности.

Настоящие революционные преобразования в деятельности бригады произошли, когда председателем колхоза «Красный путиловец» стал наш выпускник В. М. Перов.

Два года Вячеслав Михайлович испытывал нас на прочность. Убедившись в том, что можем быть самостоятельными, предложил общему собранию колхозников передать 26 га земли в безвозмездное пользование ученической производственной бригаде, а вместе с землёй и необходимую технику, инвентарь в качестве материального первоначального капитала для самостоятельной деятельности.

Сегодня на своих 26 га земли бригада получает неплохие урожаи зерновых и технических культур.

Мы дважды участвовали в Международном конкурсе им. Макаренко и дважды были его лауреатами. Ежегодно являемся победителями областного конкурса школьных бригад, имеем Диплом призёра Всероссийского конкурса.

«Революционные» 80-е и 90-е годы 
С середины 80-х годов педколлектив Шелаевского УВК включился в работу по обобщению и распространению опыта Белгородских школ — учебно-воспитательных комплексов в масштабах Советского Союза. Стояла задача подготовить оптимальный вариант модели сельской общеобразовательной школы. Этим занималась специально созданная лаборатория учебно-воспитательных комплексов в научно-исследовательском институте общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР.

В составе лаборатории действовало научно-практическое педагогическое объединение «Белогорье», где учебно-воспитательный комплекс Шелаевской средней школы занимал достойное место. Пять лет работы младшим научным сотрудником Академии педагогических наук СССР директора школы Подерягина Василия Савельевича не прошли бесследно.

Практические наработки школы были детально изучены учёными НИИ, обобщены и выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию и развитию УВК. Вышло немало публикаций и материалов, обобщающих как целостный опыт работы педколлектива, так и отдельные направления его деятельности. Шли поиски наиболее оптимального варианта модели сельской школы.

От УВК к Центру образования и культуры на селе 
Громом среди ясного неба стали события августа 1991 года в нашей стране. И настоящей молнией явился декабрь этого же года, разбивший вдребезги наш Советский Союз. Распались многие структуры образования, прекратили существование различные НИИ, не стало и научно-практического педагогического объединения «Белогорье». Но дело, которое было начато шелаевскими педагогами в середине 80-х годов, не пропало в их сознании. Они продолжили поиск новых форм и методов работы с детьми в условиях сельской школы. Учителя понимали, что в одиночку не решить все те задачи, которые поставила перед школой реальная действительность, поэтому возникла идея создания Центра образования и культуры на селе с целью координации действий и объединения усилий всех учреждений и организаций, причастных к обучению и воспитанию подрастающего поколения. В создании Центра учителя увидели органическое продолжение и развитие сельского учебно-воспитательного комплекса.

1997 год — постановлением Главы администрации города Валуйки и Валуйского района № 960 открыт «Шелаевский сельский опытно-экспериментальный Центр образования и культуры» во главе с Шелаевской средней школой.

Получив юридический статус ЦОК, школа объединила усилия детского сада, Колыхалинской начальной школы, Дома культуры, сельской библиотеки по созданию условий для самореализации личности. Кроме того, продолжают действовать в рамках УВК филиалы районных учреждений дополнительного образования: детско-юношеской спортивной школы, художественной школы, музыкальной школы, Дома детского творчества, Центра туризма, Станции юных натуралистов, Станции юных техников.

Участие в конкурсе «Школа года» 
С 1991 года Шелаевская средняя школа — участник областного и Всероссийского конкурса «Школа года».

В 1991 году школа получила свой первый Диплом победителя областного конкурса «Школа года-91» и в этом же году стала обладательницей Диплома № 1 Академии педагогических наук СССР «Школа года-91», вручение которого происходило в городе Перми, а получала его завуч школы Подерягина Любовь Владимировна.

В марте 1994 года школа получила ещё одним Диплом победителя областного конкурса «Школа года-94».

В 2003 году получили Диплом Лауреата областного конкурса «Школа года-2003». Школа уже имела к этому времени статус Центра образования и культуры на селе.

2007 год — Шелаевская школа стала победителем конкурса «Школа года-2007».

Школа в первое десятилетие нового века 
Первое десятилетие XXI века было ознаменовано для Шелаевской школы значительными успехами в обучении и воспитании детей. Коллектив учителей и учащихся одной большой школьной семьёй принимал участие во многих мероприятиях районного, областного, республиканского и международного масштабов.

Ежегодно школа занимает первое место в районном соревновании по основным показателям социально-экономического развития и результатам учебно-воспитательного процесса. Дважды — в 2004 и 2007 годах — становились лауреатом международного конкурса имени Макаренко как одна из лучших школ России в организации трудового воспитания и профессиональной подготовки.

В 2007 году коллектив школы принял участие во Всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», и был удостоен Диплома победителя и денежного Президентского гранта в сумме 1 миллион рублей.

За успехи в развитии образовательного учреждения, высокие результаты в обучении и воспитании учащихся, победу в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, губернатор Белгородской области выразил благодарность коллективу нашей школы в 2007 году.

В 2008 году за особые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения школа занесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почёта». Этот год принёс ещё одну высокую награду нашей школе: по итогам IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России — 2008» в номинации «Активный участник национальных проектов России» школа стала победителем и удостоена Диплома и медали.

В 2009 году из Москвы пришло приятное известие: наша школа вошла в число лучших школ Российской Федерации и внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Примечания

Литература 
 
 
 
 Живая легенда (о директоре Шелаевской ср. школы В. С. Подерягине) // УГ, 20 февраля 2014 г.

Ссылки 
 Официальный сайт
 http://shelaevo.ucoz.ru/

Валуйский район
Школы Белгородской области